

Patronyme 

 Alessandra Ambrosio (1981-), un mannequin brésilien ;
 Gabriella Ambrosio (1954-), une écrivaine et journaliste italienne ;
 Gianni Ambrosio (1943-), un évêque catholique italien ;
 Guglielmo Ebreo dit Giovianni Ambrosio (1420-1484), un maître à danser, chorégraphe et théoricien de la danse de la Renaissance italienne ;
 Isabel Ambrosio (1970-), une femme politique espagnole
 Jesús Rueda Ambrosio (1987-), un footballeur espagnol ;
 Luigi Ambrosio (1963-), un mathématicien italien ;
 Marco Ambrosio (1973-), un footballeur italien ;
 Vittorio Ambrosio (1879–1959), un général italien de la Première et Seconde Guerre mondiale.

Toponyme

Île San Ambrosio, une île de l'océan Pacifique ;

Ambrosio, une des neuf paroisses civiles de la municipalité de Cabimas dans l'État de Zulia ;
 Ambrosio, un des quartiers de la paroisse civile homonyme de la ville de Cabimas et de la municipalité homonymie, dans l'État de Zulia.

Autre 
 Ambrosio Film, une maison de production cinématographique italienne